Лефран де Помпиньян, Жан-Жак (1709—1784) — французский поэт, драматург и переводчик, брат Жан-Жоржа де Помпиньяна.
 Лефран де Помпиньян, Жан-Жорж (1715—1790) — французский епископ; депутат генеральных штатов 1789; брат Жан-Жака де Помпиньяна.

Примечания